Джон Дэ́вид Ло́усон (; , Ковентри, Уорикшир — , Абингдон, Оксфордшир) — английский физик, впервые сформулировал Критерий Лоусона.

Биография 
Родился в Великобритания в 1923 году в городе Ковентри. В 1943 году окончил Кембриджский университет.

До окончания войны занимался прикладными исследованиями в области разработки микроволновых антенн.

В 1947 году влился в число сотрудников Британского научно-исследовательского института атомных исследований (British Atomic Energy Research Establishment), занимался экспериментами на ускорителе элементарных частиц первого поколения.

В 1957 году опубликовал научную статью, в которой впервые сформулировал критерий, обеспечивающий получение энергии при термоядерном синтезе (впоследствии названный критерием Лоусона).

В дальнейшем Лоусон занимался исследованиями прикладных проблем электромагнетизма, связанных с работой микроволновых ламп и ускорителей элементарных частиц, а также лучевыми исследованиями.

Примечания

Литература 
 
 Лоусон Дж. Физика пучков заряженных частиц. — М., Мир, 1980. Тираж 3500 экз. — 438 c.;

Персоналии по алфавиту
Физики по алфавиту
Физики Великобритании
Умершие в Оксфордшире